Подгоренская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Подгоренская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Подгоренская волость (Воронежский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Подгоренская волость (Острогожский уезд) — в составе Воронежской губернии